

Musica 
 Lenny – singolo di Stevie Ray Vaughan del 1983, dall'album Texas Flood
 Lenny – album di Lenny Kravitz del 2001

Persone 
 Lenny – cantautrice ceca
 Lenny Fernandes Coelho – calciatore brasiliano

Personaggi immaginari 
 Lenny – personaggio della serie animata I Simpson
 Lenny – personaggio della sitcom Laverne & Shirley

Altro 
 Lenny – film del 1974 diretto da Bob Fosse
 Lenny – serie televisiva statunitense diretta da Andy Cadiff tra il 1990 e il 1991
 Lenny – racconto di Isaac Asimov del 1958, contenuto ne Il secondo libro dei robot
 Lenny – la versione 5.0 della distribuzione Debian (Linux)

Pagine correlate 
Lenny the Lion